«Медея» — фильм-спектакль театра им. В. Маяковского (1967).
 «Медея» — фильм Пьера Паоло Пазолини (1969).
 «Медея» — фильм Ларса фон Триера (1988).
«Медея» — фильм Александра Зельдовича (2021).